

Wydarzenia 

 Afryka
 zjednoczenie Makurii i Nobadii przez Merkuriosa.
 Europa
 synod rzymski

704